Капсуль — металевий ковпачок для запалення порохового заряду в набої, снарядній гільзі.
 Капсуль-детонатор
 Капсуль — елемент вуздечки у вигляді шкіряного кільця, яке охоплює верхню або нижню частину перенісся.